Charles Mantoux
 Mantouxtest